Туба Юнсал () е турска актриса и модел.

Биография 
Туба Юнсал е родена на 7 декември 1981 година в град Денизли, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Туба Юнсал в SinemaTurk 
 Туба Юнсал в IMDb 

Турски актьори и актриси
Модели от Турция
Родени в Денизли